Синяя партия () — умеренная политическая группировка в Нижней Канаде (ныне Квебек), возникшая в 1854 г. Её лидером был Луи-Ипполит Лафонтен, а основным соперником была радикальная Красная партия — преемник Партии патриотов.

В Законодательной ассамблее Провинции Канада Синяя партия сформировала альянс с тори из Верхней Канады, из которого позднее выросла историческая Консервативная партия Канады. Среди видных лидеров «синих» был премьер-министр Жорж-Этьен Картье.

Изначально партия опиралась на католических ультрамонтанистов, однако к 1870-м гг. ряд видных консервативных деятелей, таких, как Игнас Бурже, разочаровались в политике «синих» и сформировали новую консервативную фракцию, известную как «бобры», . Обе эти группы боролись за влияние в Квебекской консервативной партии в конце 19 века.

См. также 
 Политические партии Канады

Политические партии Квебека
Католические политические партии